Matej Badiura, slovenski hokejist, * 29. januar 1985, Ljubljana.

Badiura je na začetku kariere igral v švedski in češki mladinski ligi, med letoma 2005 in 2007 pa za HDD Olimpija, s katero je v sezoni 2006/07 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Ob koncu kariere je igral v nižjih finskih ligah, za HDK Maribor ter po letu premora zadnjič za HD HS Olimpija v sezoni 2011/12 Slohokej lige.

Pregled kariere

|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga J18
| 00/01
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga J20
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga J18
| 01/02
|
| 11
| 4
| 4
| 8
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga J20
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga J18
| 02/03
|
| 13
| 3
| 6
| 9
| +10
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga J20
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga U20
| 03/04
|
| 43
| 7
| 10
| 17
| +4
| 30
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +1
| 6
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 03/04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sareza Ostrava
| Češka liga U20
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga U20
| 04/05
|
| 34
| 9
| 11
| 20
| +11
| 42
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 04/05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 0
| 8
| 8
|
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 14
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 25
| 8
| 9
| 17
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 6
| 7
| 13
| -8
| 18
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 16
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 7
| 7
| 14
|
| 24
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 24
| 9
| 18
| 27
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 7
| 7
|
| 2
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Finska 3. liga
| 08/09
|
| 12
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Finska 2. liga
| 09/10
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| TIHC
| Finska 3. liga
| 09/10
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 12
| 3
| 11
| 14
|
| 31
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |293
| bgcolor="#7FFF00" |68
| bgcolor="#7FFF00" |108
| bgcolor="#7FFF00" |176
| bgcolor="#7FFF00" |+24
| bgcolor="#7FFF00" |333
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |41
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |68
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti RoKi-79 Rovaniemi
Hokejisti TIHC
Hokejisti HDK Maribor
Ljubljanski športniki